Die Football League Third Division 1977/78 war die 51. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der AFC Wrexham und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden Cambridge United und Preston North End in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1978/79 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Blackpool, Mansfield Town und Hull City die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Port Vale, Bradford City, Hereford United und der FC Portsmouth. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1978/79 der Fourth-Division-Meister FC Watford und die dahinter platzierten Southend United, Swansea City sowie FC Brentford die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1977-78 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1977/78
Fußballsaison 1977/78